Ухва́ла — рішення з'їзду, конференції, зборів, наради і т. ін., прийняте внаслідок обговорення яких-небудь питань; резолюція; взагалі колективне рішення; розпорядження органів державної влади; постанова.

Ухвала суду — письмове або усне судове рішення, яким вирішуються процесуальні питання.

Ухвала — село в складі Крупського району Мінської області, Білорусь.

Джерела 
Академічний тлумачний словник.

Документи